Labaronne est un patronyme porté notamment par :

 Cinthia Labaronne, danseuse argentine ;
 Daniel Labaronne, homme politique et économiste français.

Voir aussi
La Baronne (nouvelle)